Николай Каши́рин:
 Каширин, Николай Дмитриевич (1888—1938) — командарм 2-го ранга. 
 Каширин, Николай Иванович (род. 1941) — актёр Малого театра, Народный артист России (2002).